Jedenasty rząd Izraela
 Dwunasty rząd Izraela
 Trzynasty rząd Izraela